Selby hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Selby, ciudad y un parroquia civil del Distrito de Selby, en el condado de Yorkshire del Norte (Inglaterra).

En Estados Unidos
 Selby (Dakota del Sur), ciudad.
 Municipio de Selby (condado de Bureau, Illinois)
 Selbyville, pueblo en el condado de Sussex, Delaware.

Personas
 Prideaux John Selby, ornitólogo, botánico, ilustrador, terrateniente inglés.